Cundinamarca puede referirse a:

Geografía 

 Cundinamarca, departamento perteneciente a la República de Colombia, existente como unidad administrativa del mismo desde 1886;

Historia 
 Estado Libre e Independiente de Cundinamarca, que existió entre 1811 y 1814, en el período conocido como Patria Boba;
 Departamento de Cundinamarca, que existió entre 1819 y 1830 en la Gran Colombia, y que correspondía en su totalidad al territorio de la actual Colombia.
 Provincia de Cundinamarca, que existió entre 1852 y 1857 en la República de la Nueva Granada.
 Estado Soberano de Cundinamarca, que existió entre 1857 y 1886 en la república conocida como Estados Unidos de Colombia.

Otros 
 Señorita Cundinamarca, Concurso de Belleza para elegir candidata al Señorita Colombia